«Белая стрела» — криминальная драма режиссёра Александра Бурцева. Производство — Intra Film, Россия. Премьера на телевидении состоялась 16 декабря 2007 года на Пятом канале.

Сюжет 
Середина 1990-х годов. У десантника Николая Балакирева умирает мать. Он вынужден уйти со службы и вернуться в Санкт-Петербург к сестре, которая после смерти родителей осталась одна. Старинный друг отца Николая, генерал Кашин, предлагает ему работу в Управлении по борьбе с организованной преступностью, которое он возглавляет. Вскоре сестру Николая убивает известный в городе криминальный авторитет по кличке «Пеликан», он попадается в руки милиции, но благодаря большим деньгам и связям избегает наказания.

Николай пытается уничтожить «Пеликана», но попадает в руки его подручных, которые в свою очередь пытаются его уничтожить. От верной смерти его спасают неизвестные бойцы в масках, которые расстреливают бандита и его подручных, а возле трупа оставляют визитную карточку со знаком «Белой стрелы». Николаю ещё не раз доведётся увидеть эти визитки, прежде чем он узнает, что это знак таинственной организации, возложившей на себя миссию очистить общество от преступности и коррупции, с которой в конце прошлого века не справлялось государство. Николай настойчиво стремится вступить в «Белую стрелу», и, в конце концов, его усилия увенчаются успехом. Постепенно он проходит у них тренировку и их очередной  целью стало Казнь двух авторитетов во время сделки и завладение общаком. 
На очередном заседании авторитеты решают вопрос с Белой стрелой, вор в законе Седой предложил договориться с ментами, чтобы им сдали Белую стрелу,но и с беспределом велел кончать. Спустя пару дней Корнет по заданию убил Узбека.
Седой встретился с Кашиным и признался что авторитет, который был организатором Белой стрелы, сдал базу Белой стрелы и Бандиты поехали туда. Николай поехал их выручать в одиночку. А Кашин вызвал спецназ во главе с Соколовым.

В финальной борьбе с криминалом и оборотнями в погонах гибнут все члены «Белой стрелы» (5 человек ). Только Николаю чудом удается выжить. Спустя годы он мстит за смерть товарищей. В тот момент, когда с дочки и внучки Кашина требуют общак, Николай из снайперской убил похитителей, главарем которых был Фоменко. Винтовку он отдал Соколову.

В ролях 

Погиб от многочисленных огнестрельных ранений бандитов

Убит боевиками Белой стрелы

Убита Пеликаном
Умер от удара ножом в спину от бандитов 
Погиб в перестрелке с бандитами 

Командир спецподразделения МВД  
Бывший одноклассник Кашина
Убит Корнетом

Ссылки 
 

Фильмы-драмы России
Детективные фильмы России
Фильмы-боевики России
Фильмы России 2007 года
Фильмы Пятого канла